Ostojići est un toponyme qui peut désigner :
Ostojići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Trnovo, dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Ostojići, un village de Croatie situé dans la municipalité de Dvor, comitat de Sisak-Moslavina.